Something Else () — седьмой студийный альбом ирландской рок-группы The Cranberries, вышедший 28 апреля 2017 года на лейбле BMG.

Альбом содержит неизданные и оркестровые версии десяти предыдущих синглов, а также три новые песни. Записан совместно с  в Лимерикском университете.
16 марта были выпущены два сингла: акустическая версия песни «Linger» (хит 1993 года) и «Why».

Последний альбом группы, вышедший при жизни солистки Долорес О'Риордан.

Список композиций 
Данные BMI и ASCAP

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы The Cranberries
Альбомы BMG